Of Mice and Men ist der Originaltitel von:

 Von Mäusen und Menschen, ein Roman
 Von Mäusen und Menschen (1939), ein Film
 Von Mäusen und Menschen (1992), ein Film

Of Mice & Men bezeichnet:

 Of Mice & Men (Band), eine US-amerikanische Metal-Band